Сюнь (Xun, ) — китайская фамилия (клан).

Известные Сюнь 
 Сюнь Хуэйшэн (; 1900—1968) — исполнитель ролей женского амплуа «дань» в Пекинской опере.
 Сюнь-цзы () (ок. 313—215 до н. э.) — Сюнь Куан (), китайский мыслитель конфуцианской традиции. В своём религиозном скептицизме был более последовательным, чем Конфуций.
 Сюнь Ю (; 157—214) — государственный деятель Восточной Хань, военный советник Цао Цао.
 Сюнь Юй (; 163—212) — государственный деятель Восточной Хань, стратег и советник Цао Цао.
 Сюнь Юэ (荀悅, 148—209) — китайский философ, каноновед, историк времён династии Хань.

См. также 
 Сто фамилий